Queen's Club-mesterskaberne 2018 var en tennisturnering, der blev afviklet udendørs på græsbaner i Queen's Club i London, Storbritannien i perioden 18. - 24. juni 2018. Det var den 116. udgave af Queen's Club-mesterskaberne siden den første turnering i 1890, og den blev på grund af et sponsorat markedsført under navnet Fever-Tree Championships for første gang.

Herresinglerækken blev vundet af Marin Čilić, som i finalen besejrede Novak Djokovic med 5-7, 7-6(4), 6-3, og som dermed gentog sin bedrift fra 2012, hvor han for første gang vandt Queen's Club-mesterskabet i herresingle. Sejren var kroatens 18. turneringssejr på ATP World Tour men den første i 2018, hvorefter han havde vundet mindst én turnering på touren i 11 sæsoner i træk. Ved stillingen 4-5 i andet sæt afværgede Čilić en matchbold med en hård serv ud ad banen, og i den efterfølgende tiebreak var han bagud med 1-4, før han vandt seks point i træk og senere sikrede sig sejren efter to timer og 57 minutters spil. Tredje sæt blev reelt afgjort, da Čilić brød Djokovic' serv til 5-3 – det eneste servegennembrug mod serberen i hele turneringen – hvorefter han kunne serve kampen hjem. Novak Djokovic deltog i Queen's Club-mesterskaberne for første gang siden 2010 og havde tidligere en finaleplads i 2008 som sit bedste singleresultat i turneringen. Efter en længere skadespause fra sommeren 2017 til foråret 2018 var det Novak Djokovic' første finaleplads i 51 uger.

Doubletitlen gik for første gang til Henri Kontinen og John Peers efter finalesejr på 6-4, 6-3 over de forsvarende mestre, Jamie Murray og Bruno Soares. Det finsk-australske par vandt dermed deres 12. ATP World Tour-titel i herredouble som makkere, men det var parrets første triumf i en turnering afviklet på græsbaner. Det var Kontinens 20. turneringssejr i karrieren på ATP World Tour, mens Peers derefter kunne fremvise 18 pokaler som tegn på turneringssejre på touren.

Turneringen markerede Andy Murrays comeback til turneringstennis, idet han spillede sin første turnering siden Wimbledon-mesterskaberne 2017. I den mellemliggende periode havde han plejet en hofteskade. Murray tabte i første runde til Nick Kyrgios i en tæt kamp.

Præmier 

Den samlede præmiesum androg € 1.983.595, hvilket var en stigning på 8 % i forhold til året før. Pengepræmierne var fordelt som vist nedenfor.

Resultater

Herresingle

Hovedturnering

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede 16 spillere om de sidste fire ledige pladser i hovedturneringen, og følgende fire spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Julien Benneteau
  Yuki Bhambri
  John Millman
  Tim Smyczek

Herredouble 

Turneringen havde deltagelse af 16 par.

Kvalifikation 

I kvalifikationen spillede fire par om den sidste ledige plads i hovedturneringen, og følgende par kvalificerede sig til hovedturneringen:
  Daniel Nestor /  Denis Shapovalov

Følgende par opnåede også en plads i hovedturneringen som lucky loser:
  Marcus Daniell /  Wesley Koolhof

Kilder 

 ATP World Tour - Aegon Championships

Noter 

2018
ATP World Tour 2018